Manjano ima više značenja:
 Manjano (Bijela)
 Manjano (Kazerta)
 Manjano (Luka)
 Manjano (Potenca)